Biografie osób o nazwisku Zeller:
 Albert Zeller – niemiecki lekarz psychiatra, pisarz i naczelny radca sanitarny
 Christian Zeller – niemiecki matematyk
 Christopher Zeller – niemiecki hokeista na trawie
 Eduard Zeller – niemiecki teolog i filozof
 Heidi Zeller-Bähler – szwajcarska narciarka alpejska
 Ivan Zeller – szwajcarski snowboardzista
 Joachim Zeller – niemiecki polityk
 Karl Zeller – austriacki kompozytor operetkowy
 Karl Zeller – włoski polityk niemieckojęzyczny
 Katrin Zeller – niemiecka biegaczka narciarska
 Philipp Zeller – niemiecki hokeista na trawie